Birgel (Düren), een plaats in de Duitse gemeente Düren, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Birgel (Kyll), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, en maakt deel uit van het district Vulkaneifel